Babar i przygody Badou (ang. Babar and the Adventures of Badou) – amerykańsko-kanadyjsko-francuski serial animowany w reżyserii Mike’a Fallowsa i wyprodukowany przez The Clifford Ross Company, TF1, YTV Productions, LuxAnimation, TeamTO, Nelvana Limited oraz Disney Junior Originals. Serial powstał na podstawie książek dla dzieci autorstwa francuskiego pisarza i ilustratora Jeana de Brunhoffa. Kręcony był w latach 2011–2016.

Światowa premiera serialu miała miejsce 19 lutego 2011 roku na amerykańskie kanale Disney Junior. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 stycznia 2014 roku na antenie MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody 8-letniego słonika imieniem Badou, który jest wnuczkiem króla Babara. Młody następca słoniowego tronu będzie przewodził niesamowitym wyprawom swoich przyjaciół. Wraz z lisem Jakiem, zebrą Zawadi, małpką Chiku i jeżem Munroe rozwiążą trudne łamigłówki i niezwykłe tajemnice, jakie kryje w sobie królestwo Celestogród.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ – Master Film
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Tłumaczenie:
 Dariusz Dunowski (odc. 19-20, 23-25, 27-28),
 Dorota Dziadkiewicz (odc. 21, 29),
 Kaja Sikorska (odc. 22, 26),
 Edyta Skrobiszewska (odc. 36, 41, 44-45, 51-52)
Dialogi:
 Kaja Sikorska (odc. 1-4, 16-17, 22, 26, 38-39, 42-43, 47-48),
 Dariusz Dunowski (odc. 5-8, 13-14, 18-20, 23-25, 27-28, 31-32, 34-36, 40-41, 44-45, 51-52),
 Dorota Dziadkiewicz (odc. 9-12, 15, 21, 29-30, 33, 37, 46, 49-50)
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-8, 30-45),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 9-24, 46-52),
 Jacek Osławski (odc. 25-29)
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-8, 30-45),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 9-24, 46-52),
 Jacek Osławski (odc. 25-29)
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Marek Barbasiewicz – Babar
 Maciej Falana – Badou
 Joanna Jeżewska –
 Pani Struśanna,
 Pantera Śliczna
 Olaf Marchwicki – Jake
 Aleksandra Kowalicka – Chiku
 Jacek Król –
 Ambasador Krokodylus,
 Herospotam (odc. 21)
 Stanisław Brudny – Galop
 Elżbieta Kijowska – Celestyna
 Włodzimierz Press – Korneliusz
 Józef Pawłowski –
 Dilash,
 Gwiazdor,
 małpka – pirat
 Martyna Sommer – Zawadi
 Jakub Zdrójkowski – Munroe
 Artur Pontek – Tersh
 Mieczysław Morański –
 Pom,
 Prospero
 Jacek Bursztynowicz – Lord Rataxes
 Karolina Nowakowska-Zwolińska – Periwinkle
 Waldemar Barwiński –
 lew Andi,
 kucharz hipopotam,
 malarz (odc. 20),
 Ptyś,
 Fruweryk
 Maja Kwiatkowska – Lulu
 Małgorzata Rożniatowska – Lady Rataxes
 Aleksandra Rojewska – Rudy
 Ryszard Olesiński – Zephir
 Hanna Kinder-Kiss –
 Irma Żelazna (odc. 14),
 Kapitan Moja Miła (odc. 15, 18)
 Bożena Furczyk – Anda
 Andrzej Chudy –
 Jabbsi,
 pan Wodnik,
 Lucek
 Andrzej Gawroński – generał Hook
 Stanisław Sokołowski
i inni

Piosenkę śpiewał: Adam Krylik

Lektor: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji YTV